PY Лисички () — звезда, белый карлик, которая находится в созвездии Лисичка на расстоянии около 58 световых лет от нас.

Характеристики 
PY Лисички является самым ярким белым карликом, известным науке на данный момент. Звезда была открыта в 1981 году американскими астрономами, которые обнаружили у неё необычный спектр. Атипичные характеристики спектра в ультрафиолетовом и оптическом диапазонах, скорее всего, объясняются сейсмическими процессами, происходящими в звезде.

См. также 
 Список звёзд созвездия Лисички

Примечания 

Белые карлики
Пульсирующие белые карлики